Bojongkerta (Bogor Selatan), een plaats in Indonesië
Bojongkerta (Warung Kiara), een plaats in Indonesië